Соревнования в беге на 400 метров с барьерами у мужчин на чемпионате мира по лёгкой атлетике 1993 года прошли 19 августа.

Призёры

Финал

Ссылки 
 Результаты 

Чемпионат мира по лёгкой атлетике 1993
Бег с барьерами на чемпионатах мира по лёгкой атлетике